El término gnosis, nombre común griego para conocimiento (γνῶσις), puede referirse a:
 Iluminación, concepto religioso o espiritual.
 Gnosis, en el gnosticismo, conocimiento o percepción de la naturaleza real de la humanidad como divina.fijado en la creencia de un dios verdadero Jehová la respuesta a lo natural 
 Gnosticismo, doctrina del siglo I al IV, considerada herética por la Iglesia cristiana.
 Gnosticismo moderno, asociaciones esotéricas creadas a partir del siglo XIX en varios países.